Robert Cowen ist der Name folgender Personen:

* Robert Cowen (Richter) (Robert E. Cowen; * 1930), US-amerikanischer Richter 
 Robert Cowen (Pokerspieler) (* 1984 oder 1985), britischer Pokerspieler

Siehe auch:

 Robert Cowan